Il termine "morfologia" si riferisce in genere allo studio della forma. Può riferirsi a:
 Morfologia – branca della linguistica che studia la forma e la formazione delle parole
 Morfologia – branca della biologia che studia l'aspetto esteriore degli organismi viventi
 Morfologia matematica – teoria e tecnica per l'analisi e il processo di strutture geometriche
 Morfologia – branca della scienza dei materiali
 Morfologia urbana – studio della formazione, della nascita e delle trasformazioni delle agglomerazioni urbane

Altri progetti